Jako Lagrangeova rovnice mohou být označovány různé rovnice.

 Euler-Lagrangeova rovnice – rovnice variačního počtu
 Lagrangeova pohybová rovnice
 Lagrangeova rovnice prvního druhu
 Lagrangeova rovnice druhého druhu